Verzugszinsen bezeichnet:
 Schuldnerverzug (Deutschland)#Verzugszinsen
 Schuldnerverzug (Österreich)#Zinsen
 Schuldnerverzug (Schweiz)#Verzugszins